Лос Умос има више значења:

 Лос Умос (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Умос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Умос, Антонио Хуан Чемас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику